Sezóna 2004/05 Ligy mistrů byla 50. ročníkem klubové soutěže pro nejlepší týmy evropských národních lig. Finále se odehrálo 25. května 2005 na Atatürkově olympijském stadionu v Istanbulu. Ročník vyhrál Liverpool FC s českými hráči Milanem Barošem a Vladimírem Šmicerem v sestavě, ačkoli ve finále proti AC Milán prohrával o poločase 0:3. Ve druhém poločase však anglický klub stačil vyrovnat a v penaltovém rozstřelu strhl vítězství na svou stranu.

1. předkolo 
 13./14.7. a 21.7.

|}

2. předkolo 
 27./28.7. a 4.8

|}

3. předkolo 
Poražené týmy nastoupily v 1. kole Poháru UEFA.

|}

Základní skupiny 
Týmy ze 3. míst jednotlivých skupin nastoupily ve 3. kole Poháru UEFA.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Osmifinále 

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále 

|}

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 

2004–5
Fotbal v roce 2004
Fotbal v roce 2005